Quatre-Juillet, IV-Juillet ou 4-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

4 juillet,  de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

Au Canada,

 Le  : Fondation de Trois-Rivières, deuxième plus ancienne ville du Québec 

En France :

 Le  : Événement non connu (peut être la Déclaration d'indépendance des États-Unis) commémoré à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze.
 Le  : Bataille du Hamel dans la Somme, où les Alliés anglo-australiens obtiennent une victoire exemplaire vers la fin de la première Guerre mondiale.
 Le  : Libération de Carpiquet dans le Calvados par les Alliés canadiens, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 4 de Julio » ou « Cuatro de Julio »

Notes, références et localisations

Notes

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie de toponyme
04